Generation Swine — сьомий студійний альбом американської групи Mötley Crüe, який був випущений 24 червня 1997 року.

Композиції 
 Find Myself - 2:51
 Afraid - 4:07
 Flush - 5:03
 Generation Swine - 4:39
 Confessions - 4:21
 Beauty - 3:47
 Glitter - 5:00
 Anybody Out There? - 1:50
 Let Us Prey - 4:22
 Rocketship - 2:05
 A Rat Like Me - 4:13
 Shout at the Devil '97 - 3:43
 Brandon - 3:25

Джерела 
 Generation Swine  allmusic
 Generation Swine  last.fm

Альбоми Mötley Crüe
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 1997